Il toponimo Nakatindi può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Nakatindi, comune del distretto di Chililabombwe
Nakatindi, comune del distretto di Chongwe